Numele  Franklin  se poate referi la:

Nume de familie 

 Aretha Franklin (1942-2018), cântăreață, compozitoare și pianistă americană
 Benjamin Franklin (1706-1790), diplomat, om de știință, tipograf, jurnalist, inventator, filozof, profesor și om politic american

Prenume 

 Franklin Pierce (1853-1857), președinte al SUA (democrat)
 Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), președinte al SUA (democrat)

Alte utilizări 

 Franklin, oraș din provincia Kwazulu-Natal, Africa de Sud
 Franklin, unitate de măsură pentru sarcina electrică
 Franklin (Serial TV), serial canadian de animație pentru copii
 Franklin Templeton Investments, firmă de investiții americană fondată în 1947
 Munții Franklin din America de Nord sau Noua Zeelandă

Vezi și 

  Comitatul Franklin, numele unui comitat din Tasmania, Australia și a 24 de comitate din Statele Unite ale Americii

Nume proprii